Česen je lahko:

 česen, rastlina
 Česen, priimek več znanih ljudi